

Illinois
Miller Township (Illinois)

Missouri
Miller Township (comté de Dallas, Missouri)
Miller Township (comté de Gentry, Missouri)
Miller Township (comté de Maries, Missouri)
Miller Township (comté de Marion, Missouri)
Miller Township (comté de Phelps, Missouri)
Miller Township (comté de Scotland, Missouri)

Pennsylvanie
 Miller Township (comté de Huntingdon, Pennsylvanie)